Испанский этап FIA WTCC 2009 — пятый этап сезона 2009, проведённый на трассе имени Рикардо Тормо рядом с испанским городом Валенсия в последний уик-энд мая 2009 года. Этап-2009 — 5-й этап WTCC в Испании.

Общая информация 
После серии неудачных гонках вновь вернулись на лидирующие позиции пилоты SEAT Sport. В квалификации четыре первых места достались пилотам испанской команды, но в гонках всё было чуть труднее — после тройного попадания на подиум в первом заезде, во втором лишь Тарквини смог преодолеть группу BMW, финишировав третьим. Победитель первой гонки Мюллер остался лишь седьмым.

Пилоты BMW отработали в Испании на своего лидера — Августо Фарфуса. В первой гонке бразилец финишировал четвёртым, а вторую выиграл.

После нескольких удачных гонок в Марокко и Франции вновь откатываются на далёкие от лидерских позиций пилоты Chevrolet. В Испании ни один из пилотов американской марки не попал даже в Top10.

Звание лучшего частника по итогам этапа делят Стефано д`Асте и Том Коронель.

Оба быстрейших круга на счету победителей тех гонок.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:52.803

Примечания:ван Лаген оштрафован на 10 позиций за смену двигателя.Все времена Коронеля в Q2 обнулены за недовес автомобиля.ван Лаген допущен на старт, хотя не показал в квалификации круг, укладывающийся в 107 % от лучшего в Q1.ван Лаген и Шаповалов оштрафованы на 10 позиций за смену двигателя.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Испании № 7

Гонка 1 

Примечания:Хафф наказан штрафным проездом по пит-лейн за создание аварийной ситуации.

Стартовое поле гонки 2 

Примечания:ван Лаген, Ладыгин, Жене и Поульсен оштрафованы на 10 позиций за нарушение правила «закрытого парка» между гонками.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Испании № 11Судейский протокол этапа FIA WTCC в Испании № 13

Гонка 2

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Испания
Моторные виды спорта
Май 2009 года
2009
События 31 мая